Harz kan syfta på:

 Hartz IV – ett tyskt reformpaket infört från 2005
 10249 Harz – en asteroid i huvudbältet

Geografi
 Hartz Mountains nationalpark – nationalpark i Tasmanien i Australien
 Hartz Peak – en bergstopp i Australien
 Hartz Fjeld – ett berg i Grönland
 Hartz Havn – en vik i Grönland
 Hartz Sund – ett sund i Grönland
 Hartz Creek – ett vattendrag i Kanada
 Harz – ett bergsområde i nordöstra Tyskland
 Nationalpark Harz – en nationalpark
 Landkreis Harz – ett tyskt distrikt
 Harz (Landkreis Goslar) – ett kommunfritt område i Tyskland

Personer
 Carl Otto Harz (1842–1906), tysk botaniker
 Erwin Harz (* 1934), tysk politiker
 Harry Hartz (1876–1994), en amerikansk racerförare
 Kurt Harz (1915–1996), tysk insektsforskare
 Nikolaj Hartz (1867–1937), en dansk geolog och botaniker

Se även
 Hartz Lake – flera
 Hartz Mountains – flera